La concentració parcel·lària és una activitat situada en l'àmbit de l' enginyeria civil agrònoma, consistent a agrupar les parcel·les d'un propietari en el menor nombre possible d'elles. A la parcel·la o parcel·les resultant se la denomina finca (de reemplaçament). Segons el DRAE consisteix en la agrupació de diverses finques rústiques de reduïda extensió, per unificar i facilitar el cultiu la qual cosa s'aconsegueix en augmentar la grandària de la finca.

Aquesta activitat s'ha dut a terme en la major part dels països europeus, en els quals bàsicament per motius històrics, les parcel·les s'han dividit per herència provocant un fraccionament excessiu de les finques rústiques.

Latifundisme i minifundisme 
Aquests dos patrons o estructures agràries presenten una dicotomia no eximeix de falles conceptuals que és necessari matisar aquí, ja que, en moltes ocasions, es tracta de situacions que poden coexistir perfectament complementant-se entre si els seus diferents avantatges en el marc de la geografia agrícola.

El latifundisme es basa en l'extensa explotació agrícola que requereix una gran inversió de capital i una gran quantitat de mà d'obra. No obstant això, en relacionar aquesta inversió de capital i el nombre de treballadors per unitat de superfície, aquesta inversió i nombre de treballadors es fa molt menor que en el cas del minifundi. L'avantatge del latifundi és el que es coneix com a economia d'escala, que pot aplicar-se a qualsevol activitat econòmica incloent a l'agricultura com és el cas aquí. El resultat és que el latifundi empra una petita quantitat de capital i un nombre també petit de treballadors agrícoles per unitat de superfície, és a dir, per hectàrea. El resultat sol ser el monocultiu (per exemple, el cotó, la canya de sucre, el cafè i altres cultius), així com l'abaratiment de la producció massiva del mateix. Es tracta d'una agricultura extensiva, on tant el rendiment del cultiu per hectàrea com la productivitat de cada treballador empleat solen ser bastant baixos.
El minifundi no solament correspon a regions densament poblades (és el cas de Galícia) sinó també a zones on la propietat s'ha vingut subdividint cada vegada més. Però aquesta subdivisió ve a cobrir un tipus de necessitat de productes agrícoles basats en la diversitat dels mateixos, per evitar en tant que sigui possible les despeses de transport. És una agricultura intensiva, amb producció de nombrosos rubres per cada parcel·la i amb un mercat reduït localment. Tant el seu rendiment per Ha. com la productivitat per treballador són, en aquest cas, molt elevats.

Espanya 
Per iniciativa del Ministre d'Agricultura Rafael Cavestany de Anduaga es tramita a les Corts Espanyoles i la primera disposició sobre concentració parcelaria es promulga el 20 de desembre de 1952, un primer assaig en mans d'una comissió a la qual s'encomana que en el termini dels cinc anys següents redacti un projecte definitiu:

La Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari base sobre la qual s'ha dut a terme aquest procediment agronòmic en Espanya, en el seu article 173 defineix les seves finalitats: La concentració parcelaria té per fi primordial la constitució d'explotacions d'estructura i dimensions adequades, a l'efecte de les quals i realitzant les compensacions necessàries entre classes de terres que resultin necessàries es procurarà, i resumint breument els aspectes que es procuraran:

 Adjudicar a cada propietari en vedat rodó el menor nombre de finques de reemplaçament.
 Adjudicar les finques integrades en una explotació.
 Suprimir explotacions que siguin antieconòmiques.
 Situar les noves finques en el lloc que millor pugui atendre-les qui les exploti.
 Donar accés a les noves finques a les vies de comunicació, modificant i creant camins.

En resum, mitjançant aquesta activitat agronòmica s'“intenta”, tant com sigui possible, donar a l'agricultor el mínim nombre de finques a canvi de les parcel·les aportades, tot això en l'àmbit d'una xarxa de camins en condicions i situades on hagi demanat, això sí, en la mesura del possible.

En observar-se els perjudicis del minifundi, amb l'augment de la mecanització de la agricultura, la creació de nous regadius o la millora dels antics es conclou fàcilment que l'activitat de la concentració parcelaria és molt beneficiosa, no obstant això donades les dificultats en la seva realització, així com la lentitud del procés l'han fet terriblement impopular, com a colofó, els problemes ambientals l'han fet més impopular si cap, tan impopular que és rara la seva realització en la major part de les Comunitats Autònomes d'Espanya.

En 1959 Smith deia que “la parcel·lació és un dels mals tradicionals de l'agricultura espanyola, caracteritzant el seu paisatge, principalment al centre i nord-oest peninsular”.

En una memòria de 1907 s'exposa que a Lleó alguns agricultors tenien una explotació en un nombre de parcel·les de 80 a 120, sumant 6 a 7 ha i disperses en 50 km de ràdio. Les situacions més extremes es donaven a Galícia, on un petit propietari podia tenir 500 parcel·les, algunes menors d'1 àrea (100 m2).

En 1973 es crea l'Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari, en el qual es refon el Servei de Concentració i l'Institut de colonització i al seu torn, es promulga la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari, desenvolupant-se en el seu Títol VI aquest procediment. Amb aquesta Llei es realitzen gran nombre de concentració parcel·lària, en particular Castella i Lleó, Galícia i posteriorment Aragó i Castella-la Manxa. Amb l'arribada de noves competències a les diferents Comunitats Autònomes moltes d'elles han promulgat Lleis de concentració parcel·lària, però en termes generals són molt similars a l'esmentada LRYDA, ja que és difícil realitzar el procediment d'una altra manera.

Judici crític

Beneficis 
Alguns dels beneficis més evidents són els que a continuació es detallen:

Un dels assoliments més importants és el Sanejament de la propietat de tots els propietaris implicats en el procés, ja ben siguin conreadors o no, mitjançant la identificació, titulació i registre de la propietat rústica, reduint amb això la litigiositat sobre els predis i simplificant la tramitació de les ajudes relacionades amb l'agricultura i ramaderia, petició de subvencions, tramitació de qualsevol incidència legal, etc. A més de permetre una font de finançament extern, ja que en estar registrades les finques es pot acudir al mercat hipotecari, amb costos de finançament mes avantatjosos que en altres tipus de crèdits.

Millora la rendibilitat de les explotacions, mitjançant un aprofitament més eficient dels mitjans de producció a causa de: la reducció del nombre de finques i a l'augment de la dimensió mitjana de les mateixes, la posada en valor de zones marginals, les millors formes geomètriques derivades de la nova xarxa de camins i l'agrupament dels lots per explotacions.

Les obres pròpies a la concentració parcel·lària (xarxa de camins, xarxa de sanejament, restauració del mitjà natural, etc.) són considerades d'interès general i són sufragades íntegrament amb càrrec als pressupostos de les Comunitats Autònomes, és a dir, són totalment gratuïtes per als propietaris i comporten una millora general de les infraestructures mitjançant el disseny d'una xarxa de camins amb amplària i característiques adequades als mitjans de producció d'una explotació moderna, afavorint el drenatge de les finques i dotant a totes les finques de reemplaçament d'accés directe a camí eliminant les servituds de pas, excepte casos excepcionals.

Augment de la vida útil de la maquinària, sobre la base d'una menor necessitat de transport a causa de la millora de camins i a la disminució en el nombre de maniobres en presentar les noves finques una major dimensió i millor traçat.

En zones de regadiu, la nova ordenació del territori i les infraestructures generades per aquest procés afavorirà la instal·lació de nous sistemes de reg permetent amb això un ús més racional de l'aigua.

El procés de concentració parcel·lària comporta la realització d'una sèrie d'actuacions de restauració mediambiental previstes en un projecte de restauració del mitjà natural, que té com a principal objectiu solucionar o corregir els problemes derivats de les obres d'infraestructura rural vinculades al procés de concentració parcel·lària. Es poden incloure en aquest projecte actuacions com ara la revegetació de rierols, restauració de pedreres, creació d'espais arbrats, recuperació de fonts i abeuradors, creació de zones d'esplai, etc.

Perjudicis 
Amb respecte, al cost econòmic: el procés és molt llarg, habitualment 10 anys des de l'inici fins a la presa de possessió; i el lliurament de les escriptures encara porta més temps. A més, aquest temps suposa una certa paralització en l'explotació agrícola de la zona.

Quant al cost mediambiental, la desaparició de marges i espais “perduts” va en contra de la flora i fauna que en ells habita. En segon lloc, el major rendiment que s'obté una vegada es finalitza el procés amb freqüència es deu a un major ús de productes químics. Est és el motiu pel qual la concentració parcel·lària entra dins dels annexos de la llei d'avaluació d'impacte ambiental, en particular consta en l'annex II de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Per al paisatge tradicional de bocage, els efectes són de gran abast. El resultat d'una concentració poc sensible és un desmunti general de les limitis, una parcel·lació dissenyada amb criteris anàlegs als d'un polígon industrial, i la generalització dels filats com a procediment universal de tancament.

Una vegada que la concentració s'ha completat, es produeixen actuacions en cascada tendents a millorar els drenatges de les terres, eliminar obstacles que dificultin la mecanització i el cultiu de les parcel·les i aplanar els accessos a les finques. Paral·lelament, els nivells freàtics descendeixen de forma global, per la proliferació d'extraccions amb prou feines controlades per a regadiu. De resultes d'això, la xarxa de prats i aiguamolls s'altera per dessecació, el que aplana el camí per a la conversió de tot el territori en zona conreada. Els rierols es rectifiquen, encastant-los entre cultius. Les tolles són encegades, o s'excaven a mesura usant represas de terra. Paral·lelament, la producció farratgera és racionalitzada, i els petits prats concejiles perden el seu valor econòmic en generalitzar-se l'estabulació i la producció intensiva de farratge mitjançant regadiu i ensilat. El pasturatge comunal s'extingeix al mateix temps que les eres perden la seva funció. Un altre efecte sobre el paisatge és la immediata accessibilitat a terrenys la integritat dels quals s'ha mantingut gràcies a la seva llunyania o a l'estat dels camins. Les pistes potencien (i això és un propòsit conscient de la concentració) la inversió agrària en tot el territori municipal.

Referències

Enllaços externs 
 Xunta de Galicia, concentracións parcelarias 
 Carl-Christoph Liss, 1987. Evolución y estado actual de la concentración parcelaria en España, PDF  
 Vídeo de 14' 58" del Ministeri d'Agricultura de 1957, Francisco González de la Riva, Marqués de Villa-Alcázar

Agronomia